Parti socialiste des travailleurs peut désigner :
 Le Parti socialiste des travailleurs en Algérie ;
 Le Parti socialiste des travailleurs au Danemark ;
 Le Parti socialiste des travailleurs en Finlande ;
 Le Parti socialiste des travailleurs de Finlande ;

 Dans le monde anglo-saxon, le nom de Socialist Workers Party est utilisé par :
 Le Socialist Workers Party au Royaume-Uni;
 Le Socialist Workers Party en Nouvelle-Zélande;
 Le Socialist Workers Party aux États-Unis.
 Voir également Parti travailliste socialiste